

Geografia 
 Tormes – fiume della Spagna centrale, affluente di sinistra del Duero

Comuni nella comunità autonoma di Castiglia e León in Spagna 
 Aldeavieja de Tormes 
 Alba de Tormes
 Almenara de Tormes
 Añover de Tormes
 Cespedosa de Tormes
 El Pino de Tormes
 Los Llanos de Tormes
 Navalperal de Tormes
 Salvatierra de Tormes
 San Lorenzo de Tormes
 Santa Marta de Tormes
 Santiago del Tormes
 Sieteiglesias de Tormes
 Tremedal de Tormes
 Villagonzalo de Tormes

Altro 
 Battaglia di Alba de Tormes – scontro avvenuto nel 1809 durante la guerra d'indipendenza spagnola
 Lazarillo de Tormes – romanzo spagnolo di autore anonimo
 Lazarillo de Tormes – film del 1959 di César Ardavín